Базаревский — фамилия.

Известные носители:
 Базаревский, Александр Халильевич (1884—1938) — русский и советский военный, полковник, кавалер Георгиевского оружия.
 Базаревский, Халиль Мустафович (1851 — не ранее 1911) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.